Skogsvallen (Linköping)
 Skogsvallen (Luleå)
 Skogsvallen (Nässjö)
 Skogsvallen (Simonstorp)
 Skogsvallen (Skellefteå)
 Skogsvallen (Storvreta)
 Skogsvallen (Östervåla)